Cosmopolis peut faire référence à :

 Cosmopolis, un roman de Don DeLillo (2003)
 Cosmopolis, un film de David Cronenberg (2012) adapté du roman
 Cosmopolis, un film de Gaston Ravel (1920)
 Cosmópolis, une ville du Brésil
 Cosmopolis, une revue internationale
 Cosmopolis (Washington), une ville américaine

Voir aussi